B. Nagy János
B. Nagy János (1940–2007) Kossuth-díjas operaénekes
B. Nagy János (1941) belgiumi magyar kémikus, az MTA tagja

Nagy János
 Nagy János (1701–1768) Jézus-társasági áldozópap
 Nagy János (1738–1803) evangélikus tanár
 Nagy János (1777–1853) nagyprépost
 Nagy János (18. század–1843 után) színész
 Nagy János (1806–1880) református esperes-lelkész
 Nagy János (1809–1885) nyelvész, teológus, az MTA tagja
 Nagy János (1818–1865) gazdasági egyleti titkár, gazdasági szakíró
 Nagy János (1842–1893) polgári iskolai igazgató
 Nagy János (1903–1966) válogatott labdarúgó
 Nagy János (1907–1922) hegedűművész
 Nagy János (1919–1970) fizikus
 Nagy János (1921–1982) orvos, igazságügyi szakértő
 Nagy János (1921–1995) irodalomtörténész
 Nagy János (1928) kommunista politikus
 Nagy János (1935–2021) szobrászművész
 Nagy János (1947) válogatott labdarúgó (Nagy II), játékvezető
 Nagy János (1950) válogatott labdarúgó (Nagy III)
 Nagy János (1951) agrármérnök
 Nagy János (1956) jogász, közgazdász, 2003–2010 között a VPOP országos parancsnoka
 Nagy János (1958?-2015) énekművész, a Nemzeti Énekkar titkára
 Nagy János (1964) birkózó, olimpikon
 Nagy János Erkel Ferenc- és eMeRTon-díjas dzsesszzenész
 Nagy János (1975) ökölvívó, („Csonttörő”)
 Nagy János (1981) a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára
 Nagy János (1992) labdarúgó 
 Nagy János Mikola-díjas pedagógus
 Nagy János titkár, SZOT-díjas
 Nagy János a DVSC vezetőedzője

hasonló nevűek
 Albensis Nagy János (17. század) református prédikátor
 Nagy Keresztély János (1732–1803) író, fordító, nyelvújító, jezsuita szerzetes
 Várfalvi Nagy János (1847–1882) történész
 Nagy János László (1945–2018) fafaragó művész
 Juhani Nagy János (1953–2007) újságíró